Сен-Клар-де-Ривье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Мюре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31475.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 24 км к юго-западу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1174 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 788 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 599 были экономически активными, 189 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 599 активных жителей работали 552 человека (296 мужчин и 256 женщин), безработных было 47 (17 мужчин и 30 женщин). Среди 189 неактивных 58 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 55 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Сен-Клар-де-Ривьер (XVIII век). Исторический памятник с 1991 года
 Церковь Сен-Клер

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна